hrabstwo Walworth (ang. Walworth County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Walworth (ang. Walworth County) w USA, w stanie Wisconsin